Густав Диссль (; 30 декабря 1899, Вена, Австро-Венгрия — 20 марта 1948, Вена, Австрия) — австрийский  театра и кино.

Биография 
Родился в семье филолога. Изучал скульптуру и живопись в Венской школе прикладного искусства.

В 1916 году дебютировал на сценах венских театров. Творческую деятельность, прервала Первая мировая вона. В 1916 году был призван в горные войска Австро-Венгрии. Попал в плен, через год вернувшись на родину, стал учиться на сценографа, но бросил учёбу и вновь занялся актёрством. В 1921 году впервые выступил на сцене Нового Венского театра (Neue Wiener Bühne). В том же году впервые снялся в фильма «Im Banne der Kralle» небольшой венской компании «Dreamland-Film».

Позже много снимался в итальянском кинематографе времён Второй мировой войны. Заметной ролью стал лейтенант фон Шилль в пропагандистском фильме нацистской Германии «Кольберг» (1945).

С 1921 года до своей смерти сыграл в 64 фильмах.

Вторым браком был женат на актрисе Камилле Хорн, затем — на певице Марие Чеботарь.

Умер после перенесенных двух инсультов. Похоронен на венском Дёблингском кладбище.

Избранная фильмография 
  — Винета. Затонувший город / Vineta. Die versunkene Stadt
  — Санин / Sanin
  — Месть фараонов / Die Rache der Pharaonen — Хуссейн Кемаль
  — Ложный путь / Abwege — Томас Бек  — Живой труп / Der lebende Leichnam — Виктор Михайлович Каренин
  — Ящик Пандоры / Die Büchse der Pandora — Джек Потрошитель
  — Свадьба / Die Ehe
  — Белый ад Пиц Палю / Die Weiße Hölle vom Piz Palü — Доктор Йоханнес Крафт
  — Западный фронт, 1918 / Westfront 1918: Vier von der Infanterie — Карл
  — Лейтенант, ты когда-то был со своими гусарами / Leutnant warst Du einst bei deinen Husaren
  — Большая тоска / Die Grosse sehnsucht — Густав Диссль
  — Атлантида / Die Herrin von Atlantis — Морханж
  — S.O.S. Айсберг / S.O.S. Eisberg — Профессор, доктор Карл Лоренц
  — Завещание доктора Мабузе / Dr. Mabuses Testament — Томас Кент
  — Москва — Шанхай / Moskau — Shanghai — Сергей Смирнов
  — Индийская гробница / Das Indische Grabmal — Саша Демидофф, инженер
  — Эшнапурский тигр / Der Tiger von Eschnapur — Саша Демидофф, инженер
  — Каучук / Kautschuk — Дон Алонзо де Рибейра
  — Я отказываюсь от показаний / Ich verweigere die Aussage
  — Комедианты / Komödianten — Эрнст Бирон, граф Курляндский
  — Menschen im Sturm — Александр Освати
  — Кольберг — лейтенант фон Шилль  — Процесс / Der Prozeß — Обвинитель Оба

Примечания

Ссылки 
 Diessl, Gustav
 

Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Актёры немого кино Австрии
Киноактёры Австрии
Актёры театра Австрии
Умершие от инсульта
Похороненные на Дёблингском кладбище